Серђи Бругера је освојио турнир. У финалу је победио Бориса Бекера резултатом 5:7, 6:4, 7:6(8:6), 7:6(7:4).

Носиоци 

  Стефан Едберг (друго коло)
  Борис Бекер (финалиста)
  Ги Форже (треће коло)
  Андре Агаси (друго коло)
  Горан Иванишевић (треће коло)
  Јонас Свенсон (четвртфинале)
  Емилио Санчез (друго коло)
  Андреј Чесноков (четвртфинале)
|
  '''Серђи Бругера (победник) 
  Андреј Черкасов ''(треће коло) 
  Томас Мустер ''(прво коло) 
  Андрес Гомез ''(прво коло) 
  Марк Росе ''(прво коло) 
  Карел Новачек ''(прво коло) 
  Гиљермо Перез-Ролдан ''(друго коло) 
  Александар Волков ''(треће коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Тенис 1991.